Татарова — русская фамилия; женская форма фамилии . Татарова, Антонина Ивановна (1931—2008) — кондитер, Герой Социалистического Труда.
 Татарова, Валентина Кирилловна (род. 1952) — российская писательница, поэт и прозаик.
 Татарова, Людмила Владимировна (род. 1973) — российская театральная актриса.